Hafenkrone steht für:
 Hafenkrone (Agentur) ist eine Hamburger Internetagentur
 Hafenkrone ist eine Bauprojekt auf dem alten Bavaria-Gelände in Hamburg